Села:
 Чижикове — Сумська область, Роменський район
 Чижикове — Сумська область, Ямпільський район